Вашингто́ния () — род древесных растений семейства Пальмовые (, или ) с юго-запада США и северо-запада Мексики.

Существует два вида — Вашингтония нитеносная (, ) и Вашингтония крепкая (, ).


Биологическое описание 
Вашингтония — быстрорастущая пальма субтропиков. Выдерживает кратковременные морозы до −12°C.

Имеет веерные листья диаметром до 1.5 м и серый прямой ствол высотой до 30 м. Старые засохшие листья могут не опадать годами, формируя временами довольно высокую «юбку» на стволе. Часть ствола, свободная от старых листьев, может быть гладкой или иметь остатки черешков листьев ().

Использование 
Вашингтония используется как декоративное дерево в городских посадках в Калифорнии и в меньшей степени во Флориде. Деревья, которые можно видеть во Флориде, достигают меньшей высоты, чем их калифорнийские собратья. Это объясняют значительной грозовой активностью Флориды, где молнии попадают в вашингтонии, выдающиеся вверх над более низкой растительностью.

Также вашингтонию выращивают в качестве комнатного растения.

Примечания

Ссылки 
 Flora of North America: Washingtonia
 Scanpalm: Washingtonia
 Род пальм Вашингтония в Сочи''

Пальмы
Флора Северной Америки
Декоративные деревья
Комнатные растения
Таксоны растений, названные в честь людей
Ягодные растения